Бернард Бозанкет (1848—1923) — британський філософ, автор робіт з політичної філософії.
 Бернард Бозанкет (1877—1936) — англійський гравець в крикет.
 Елен Бозанкет (1860—1925) — англійська теоретикиня соціальних справ і соціальна реформаторка.
 Дей Бозанкет (1843—1923) — 16-й губернатор Південної Австралії (1909—1914).
 Ланселот Стівен Бозанкет (1903—1984) — британський математик.
 Реджинальд Бозанкет (1932—1984) — британський журналіст і телеведучий.
 Роберт Голфорд Макдоуелл Бозанкет (1841—1912) — англійський вчений і теоретик музики.
 Шарль Бозанкет (1769—1850) — англійський чиновник, економіст і письменник.